„Борба“ като име на вестник може да се отнася за някой от следните вестници.

В България 
 „Борба“ (1885), Пловдив
 „Борба“ (1921-1944), Пловдив
 „Борба“ (1905), София
 „Борба“ (1919), Кюстендил
 „Борба“ (1932-1933), Кюстендил
 „Борба“ (1943-), Велико Търново

Извън България 
 „Борба“ (1893), Битоля
 „Борба“ (1898), Солун – български вестник
 „Борба“ (1902), Чикаго – български вестник
 „Борба“ (1905), Москва
 „Борба“ (1908), гр. Николаев
 „Борба“ (1922-2009), Загреб, Ужице, Белград

Вижте също 
 „Борба за свободата на Македония и Одринско“ (1899), София

Вестници